Superisligaen 2020-21 var den 61. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den var samtidig turneringen om det 64. danmarksmesterskab i ishockey for mænd.  Turneringen afvikledes under navnet Metal Ligaen på grund af et sponsorat fra Dansk Metal. Ligaen havde deltagelse af de samme ni hold som den foregående sæson, og som først spillede et grundspil i form af en seksdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 48 kampe til hvert hold, hvorefter de otte bedste gik videre til slutspillet om DM-titlen.

Mesterskabet blev vundet af grundspilsvinderne Rungsted Seier Capital, som i finaleserien besejrede grundspillets nr. 2, Aalborg Pirates, med 4-2 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 27. april 2021 i Gigantium Isarena i Aalborg, hvor Rungsted vandt 3-2 efter sudden death. Shane Hanna afgjorde mesterskabet med sin scoring til 3-2 blot 44 sekunder inde i den forlængede spilletid i overtal 4 mod 3, efter at Aalborg i slutningen af den ordinære spilletid havde pådraget sig en udvisning på grund af for mange spillere på isen.

For at minimere smitterisikoen under COVID-19-pandemien blev der ikke afviklet en kamp om bronzemedaljerne. I stedet blev der uddelt DM-bronze til begge de tabende semifinalister, Esbjerg Energy, der havde tabt den ene semifinaleserie med 2-4 i kampe til Aalborg Pirates, og SønderjyskE Ishockey, som tabte sin semifinale til Rungsted Seier Capital med 1-4 i kampe. Det var første gang siden sæsonen 1970-71, at der blev uddelt to sæt DM-bronzemedaljer.

Turneringen blev afviklet under COVID-19-pandemien, og derfor kunne klubberne ikke udnytte hele deres arenakapacitet. I første spillerunde var klubberne underlagt retningslinjer, der medførte en nedsat tilskuerkapacitet i arenaerne, hvor tilskuerne skulle placeres med mindst 1 meters mellemrum og opdeles i separate sektioner på højst 500 tilskuere. Men på grund af et stigende antal smittede trådte yderligere restriktioner i kraft fra anden spillerunde, som begrænsede antallet af tilstedeværende til sportsbegivenheder, herunder spillere, trænere, ledere og frivillige, til højst 500 personer, hvilket i praksis begrænsede tilskuerkapaciteten til ca. 375 tilskuere. I midten af december blev restriktionerne på grund af yderligere stigende smittetal skærpet, hvilket medførte, at holdene måtte spille sæsonen færdig uden tilskuere på lægterne.

Tilskuerrestriktionerne medførte, at klubberne frygtede katastrofale konsekvenser såsom konkurser, økonomiske tab på flere hundrede millioner kroner og at dansk eliteishockey måtte lægges i graven på grund af de manglende tilskuerindtægter og at sponsorer ville trække sig fra klubberne. Men dommedagsprofetierne blev hurtigt skudt ned, og et par måneder inde i sæsonen kunne man observere, at det sportslige niveau i ligaen var det højeste i mange sæsoner. Klubberne i Metal Ligaen kunne lukrere på, at mange andre europæiske og nordamerikanske ishockeyligaer samtidig lå stille, og mange højt kvalificerede udenlandske spillere kunne derfor rekrutteres til en lavere løn end normalt, fordi spillerne var desperate efter at opnå spilletid.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme ni hold, der spillede i den foregående sæson. En udvidelse til ti hold var på tale, eftersom ligaen havde modtaget en ansøgning om optagelse af et nyt hold, der skulle fungere som eliteoverbygning på IC Gentofte Stars. En skare af erhvervsledere med Jan Grænge i spidsen havde stiftet et ligaselskab, Gentofte Stars Elite, der fik Jesper Duus som direktør og Karsten Arvidsen som sportschef. Den 9. marts 2020 fik det nye hold dog afslag på ansøgningen om optagelse i ligaen, idet ligaforeningen enstemmigt vurderede, at det dokumenterede grundlag for det nye ligahold var for spinkelt.

I første spillerunde var klubberne underlagt retningslinjer, der medførte en nedsat tilskuerkapacitet i arenaerne, hvor tilskuerne skulle placeres med mindst 1 meters mellemrum og opdeles i separate sektioner på højst 500 tilskuere. Men på grund af et stigende antal smittede i samfundet trådte yderligere restriktioner i kraft fra anden spillerunde, som begrænsede antallet af tilstedeværende til sportsbegivenheder, herunder spillere, trænere, ledere og frivillige, til højst 500 personer, hvilket i praksis begrænsede tilskuerkapaciteten til ca. 375 tilskuere.

Trænere

Inden sæsonen 

To af klubberne i ligaen kunne inden sæsonen præsentere en ny træner i forhold til den foregående sæson. Efter afslutningen på 2019-20-sæsonen meddelte Rødovre Mighty Bulls, at cheftræner Riku-Petteri Lehtonen efter en sæson i Rødovre og fem år i alt i udlandet havde valgt at vende hjem til Finland for at være mere sammen med sin familie. Som afløser ansatte klubben Thor Dresler, som inden da i fem sæsoner havde været assistenttræner i Esbjerg Energy. Dresler blev dermed den eneste danske cheftræner i ligaen i den sæson.

Hos Esbjerg Energy udløb Mark Pedersons kontrakt efter sæsonen 2019-20. Klubben valgte at undlade at forlænge Pedersons kontrakt, og canadieren måtte dermed tage afsked med Esbjerg efter syv sæsoner i spidsen for holdet. I stedet ansatte klubben Jason Jaspers som ny cheftræner. Jaspers fik dermed sit første trænerjob, efter at han havde spillet 13 sæsoner i DEL.

Til gengæld var der genvalg på cheftrænerposten i de øvrige syv klubber.

I løbet af sæsonen 

Ingen klubber skiftede træner i løbet af sæsonen.

Efter sæsonen 

For anden sæson i træk formåede Odense Bulldogs ikke at kvalificere sig til slutspillet, og efter grundspillets afslutning meddelte klubben, at cheftræner Marc Lefebvre ikke fik forlænget sin kontrakt. Han blev erstattet af den tidligere Aalborg-træner Paul Thompson, som senest havde været træner for Unterland Cavaliers i Italien.

Hos Herning Blue Fox levede sæsonens resultater heller ikke op til forventningerne. Holdet var til denne sæson bl.a. blevet forstærket med Mads Christensen og Mathias Bau, og inden sæsonen havde sportschefen meldt ud, at målsætningen var at vinde DM-guld. Holdet kvalificerede sig imidlertid ikke til Metal Final 4, sluttede grundspillet på en skuffende femteplads og tabte kvartfinaleserien til SønderjyskE Ishockey med 0-4 i kampe. En uge efter kvartfinalenederlaget meddelte klubben, at den stoppede samarbejdet med cheftræner Ben Cooper pga. de skuffende resultater. Cooper fik dermed kun to sæsoner i Herning. Og kort efter kunne den offentliggøre, at den tidligere Blue Fox-spiller Pekka Tirkkonen blev klubbens nye træner. Tirkkonen havde senest trænet finske JYP, men havde inden da også trænererfaring fra DEL og Nationalliga A.

Grundspil

Format 

De ni hold spillede en seksdobbelt-turnering alle-mod-alle, dvs. at alle hold spillede seks indbyrdes opgør fordelt ligeligt på hjemme- og udebane.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Begge hold blev tildelt 1,5 point i kampe, der blev aflyst pga. mindst syv COVID-19-smittede spillere i det ene holds trup eller lokale rejsebegrænsninger på tværs af kommunegrænserne, der var blevet indført pga. COVID-19-pandemien. 

De otte bedste hold gik videre til slutspillet.

Stilling

Kampe

Kampprogram

Spillerstatistik

Topscorere

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 3, 5 og 7. De otte hold i slutspillet var seedet i henhold til deres placering i grundspillet, og i hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det lavest seedede, det næsthøjst seedede hold mod det næstlavest seedede osv.

De foregående sæsoner var der endvidere blevet afviklet en bronzekamp, der blev afgjort over to kampe, men de fire semifinalister blev inden afviklingen af semifinalerne enige om at aflyse bronzekampene i denne sæson for at minimere risikoen for smitte med coronavirus. Istedet blev deruddelt bronzemedaljer til begge de tabende semifinalister.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte bedste hold fra grundspillet, og opgørene spilles bedst af syv kampe. Holdene blev parret i henhold til deres seedning, således at det højst seedede hold blev parret med det lavest seedede, det næsthøjst seedede hold med det næstlavest seedede osv.

Semifinaler 

Semfinalerne har deltagelse af de fire vindere af kvartfinalerne, og opgørene spilles bedst af syv kampe. De fire hold blev parret i henhold til deres seedninger, således at det højst seedede hold, Rungsted Seier Capital (1), blev parret med det lavest seedede hold, SønderjyskE Ishockey (4), i den ene serie.

Den anden semifinale stod mellem de sidste to hold, Aalborg Pirates (2) og Esbjerg Energy (3). Inden serien havde Esbjerg Energy vundet de seneste otte indbyrdes opgør mellem de to hold, herunder alle seks kampe i grundspillet og Metal Final4-semifinalen. Den stime fik Aalborg-holdet imidlertid hurtigt stoppet, da det bragte sig foran med 1-0 i serien efter en 4-3-sejr i første kamp, der bl.a. indeholdt tre rekordhurtige mål i tredje periode, hvor nordjyderne gik fra 1-2 til 4-2 i løbet af blot 20 sekunder.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne skulle egentlig være afviklet som et opgør mellem de to tabende semifinalister i form af to kampe, hvor den samlede målscore afgjorde opgøret. Men de fire semifinalister blev inden afviklingen af semifinaleserierne enige om at aflyse bronzekampene i denne sæson for at minimere risikoen for smitte med coronavirus. Istedet blev der uddelt bronzemedaljer til begge de tabende semifinalister, Esbjerg Energy og SønderjyskE Ishockey.

Finale 

Finalen var et opgør mellem de to vindere af semifinalerne, Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates, og blev spillet bedst af syv kampe. Det var kun tredje gang i alt, og første gang siden sæsonen 2005-06, at de to hold mødtes i en slutspilsserie.

Hædersbevisninger

Månedens spiller 

Vinderne af prisen "Månedens spiller" modtog et ur fra Tissot.

All star-hold 

Sæsonens all star-hold blev sammensat af et panel bestående af ishockeyjournalister.

Årets spiller 

Nichlas Hardt fra mesterholdet Rungsted Seier Capital blev kåret som Årets spiller i Metal Ligaen og modtog derfor "Canadian Ambassador's Cup".

Årets træner 

Mesterholdet Rungsted Seier Capitals cheftræner, Erik Hjalmarsson, blev kåret som Årets træner i Metal Ligaen.

Se også 
 Divisionen 2020-21
 Metal Cup 2020-21

Referencer

Eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
DIU Resultater - Metal Ligaen 2020-2021
DIU Resultater - Metal Ligaen - Kvartfinaler 2020-2021
DIU Resultater - Metal Ligaen - Semifinaler 2020-2021
DIU Resultater - Metal Ligaen - Finale 2020-2021

Sport i Danmark i 2020
Sport i Danmark i 2021
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2020
Ishockey i 2021